Гремучее — топоним:

 Гремучее — посёлок в Брасовском районе Брянской области (Россия)
 Гремучее — село в Криничанском районе Днепропетровской области (Украина)

См. также 
 Гремучее серебро
 Гремучий
 Гремячее